Zeeuw ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal de Zeeuw, französische Organistin und Musikpädagogin
 Demy de Zeeuw (* 1983), niederländischer Fußballspieler
 Francien de Zeeuw (1922–2015), niederländische Weltkriegsveteranin
 Maxime de Zeeuw (* 1987), belgischer Basketballspieler
 Tim de Zeeuw (* 1956), niederländischer Astronom

Siehe auch:
 (10970) de Zeeuw, Asteroid des mittleren Hauptgürtels